Tschernjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Daniil Romanowitsch Tschernjakow (* 2001), russischer Fußballspieler
 Dmitri Felixowitsch Tschernjakow (* 1970), russischer Theater- und Opernregisseur
 Kyrylo Tschernjakow (* 2005), ukrainischer Schauspieler
 Sachari Jefimowitsch Tschernjakow (1919–1997), sowjetischer Finnougrist